Плисский сельсовет:

Беларусь 
 Плисский сельсовет (Витебская область) — сельсовет в Глубокском районе Витебской области
 Плисский сельсовет (Минская область) — сельсовет в Смолевичском районе Минской области